Palmasola puede referirse a:

 Palmasola, prisión en el departamento de Santa Cruz, Bolivia;
 Palmasola, localidad del estado Falcón, Venezuela;
 Palmasola, municipio del estado Falcón, Venezuela.